De Battle
 Mijn vader is een detective: The Battle
 The Battle (Allen/Lande)